Blomberg névvel a következő cikkek találhatók:
Blomberg (Lippe járás), település Észak-Rajna-Vesztfáliában
Blomberg (Wittmundi járás), település Alsó-Szászországban
Sajtó

Bloomberg News
Bloomberg Television
Bloomberg Radio